Сокк — многозначный термин.
 Сокк () — обувь на низкой подошве, главным образом древних греков, а затем и древних римлян, в виде тапочек или шлёпанцев, не подогнанная тесно к ногам и не закреплённая на них никакими застёжками или шнурками. Предназначалась как для мужчин, так и для женщин. Носилась с плащом (мантией). Использовалась, как специальная обувь для актёров театров комедии в Древних Афинах и Древнем Риме. Противопоставлялась котурнам — обуви, которую носили актёры театров трагедии в Древних Афинах и Древнем Риме. Во многих германских языках от названия обуви «сокк» произошло слово «носок».
 ЗАО «СОКК» — Самарская оптическая кабельная компания, образованная АО "Самарская кабельная компания".
Сокк () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Сокк, Стэн-Тимму (род. 1989) — эстонский профессиональный баскетболист, разыгрывающий
 Сокк, Танел (род. 1985) — эстонский профессиональный баскетболист, разыгрывающий
 Сокк, Тийт Аугустович (род. 1964) — советский эстонский баскетболист.

Примечания